Cikidang (Lembang), een plaats in Indonesië
Cikidang (Cikidang), een plaats in Indonesië
Cikidang (Bantarujeg), een plaats in Indonesië
Cikidang (Cilongok)